Fredede fortidsminder i Ringkøbing-Skjern Kommune har flere betydninger:

 Fredede fortidsminder i Ringkøbing-Skjern Kommune (del 1)
 Fredede fortidsminder i Ringkøbing-Skjern Kommune (del 2)
 Fredede fortidsminder i Ringkøbing-Skjern Kommune (del 3)